Кадир () — арабское имя и фамилия.

Известные носители
 Кадир, Абдул (1878—1950) — общественный и политический деятель Британской Индии и Пакистана, журналист и литературный критик.
 Кадир, Икбал (род. 1958) — американский и бангладешский серийный предприниматель, менеджер и инвестор; основатель Grameenphone.
 Кадир, Камал — американский и бангладешский серийный предприниматель, менеджер и инвестор; основатель CellBazaar и bKash Limited.
 Кадир, Рабия (род. 1947) — предприниматель, известная уйгурская диссидентка и правозащитница, президент «Всемирного Уйгурского Конгресса».
 Кадир, Фуед (род. 1983) — алжирский футболист.

Аль-Кадир
 Ахмад аль-Кадир (947—1031) — Багдадский халиф из династии Аббасидов, правивший 992 по 1031 год.